Tyngdlyftning har funnits med på det olympiska sommarsportschemat sedan olympiska spelen 1920, och även två gånger innan dess. Redan 1896 i Aten var sporten med, samt 1904.

Grenar

Herrar 
I de tidiga spelen deltog alla lyftare i samma tävling, det var alltså ingen indelning efter viktklass.
1896
 Enhandslyft, herrar
 Tvåhandslyft, herrar
1904
 Enhandslyft, herrar
 Tvåhandslyft, herrar

Indelning i viktklasser infördes 1920 och dessa har ändrats ett flertal gånger, de största förändringarna infördes 1973, 1993 och 2018.

Damer 
Damerna gjorde tyngdlyftningsdebut vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney, med sju viktklasser vilka förblev oförändrade fram till 2018 då nya viktklasser infördes inför spelen 2020:

Medaljtabell 
Uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2012

Källor